Big Bull Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bull Mountain (Colorado)
 Big Bull Mountain (Tennessee)